Канг Чже Гю (, в системе Концевича — Кан Джегю; род. 23 декабря 1962) — южнокорейский кинорежиссёр и сценарист.

Фильмография

Награды и номинации 
В 2013 году номинировался на американскую кинопремию «Сатурн» за военную драму «Мой путь»  (лучший фильм на иностранном языке).

Примечания

Ссылки

 Detailed information about Kang Je-gyu at the KMDb